

Sigle 
 Força Aérea Brasileira  – Aeronautica militare brasiliana
 Fuerza Aérea Boliviana  – Aeronautica militare boliviana
 Bombardamento con atomi veloci  – dalla lingua inglese Fast Atom Bombardment, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
Fragments antigen-binding  – Frammenti leganti l'antigene

Codici 
 fab – codice ISO 639-3 della lingua fa d'ambu

Persone
FAB (Adebisi Fabunmi) – artista e stampatore ghanese
 Fab (Fabien Esnard-Lascombe) – costumista francese

Musica
FAB. – singolo di JoJo del 2016